Baci ist der Familienname folgender Personen:

 Adolfo Baci (1834–1918), italienischer Komponist
 Gregor Baci (ungarisch: Gergely Paksy; * 16. Jahrhundert; † 16. Jahrhundert), ungarischer Edelmann
 Sokol Baci (1837–1920), albanischer Rebell und Woiwode von Shkodra

Bacı ist ein osmanischer Namensbestandteil von:
 Şerife Bacı (um 1900–1921), türkische Volksheldin und Märtyrerin

Baci ist außerdem
 das Pseudonym eines deutschen Rappers, siehe Baci (Rapper)